Tanagra – starożytne i współczesne miasto greckie
 Tanagra – gmina w Grecji
 Tanagra niebieska – gatunek ptaka z rodziny tanagrowatych (Thraupidae)
 Tanagra żółtoskrzydła – gatunek ptaka z rodziny tanagrowatych (Thraupidae)

Zobacz też 
 Tangara